Govern de Catalunya 1980-1984
 Govern de Catalunya 1984-1988